Asopis es el nombre de dos personajes de la mitología griega:

 Asopis, una ninfa hija del dios fluvial Asopo y de Metope, la hija de Ladón. Si bien Diodoro Sículo la registra como un personaje independiente, «Asopis» se podría entender como un apelativo de sus hermanas, pasando a significar ‘hija de Asopo’. Así, en Las metamorfosis Ovidio llama «Asopis» a la ninfa Egina.
 Asopis, una de las cincuenta hijas de Tespio y Megamede. Como el resto de sus hermanas, fue amante de Heracles, del que tuvo un hijo que se llamaría Mentor.

Notas